La communauté de communes du Jura alsacien en Alsace.
 La cour commune de justice et d'arbitrage, une association panafricaine de normalisation juridique.

Sigle de 4 caractères